Wilkołak – postać mitologiczna.
 Wilkołak – drewniana kolejka górska w parku rozrywki Majaland Kownaty w Polsce.
 Wilcza Góra – wzniesienie na Pogórzu Kaczawskim nazywane też Wilkołakiem.

Film i telewizja 
 Wilkołak () – horror z 1941 r., na podstawie scenariusza C. Siodmaka w reżyserii George'a Waggnera;
 Wilkołak (ang. The Wolfman) – horror z 2010 roku w reżyserii Joego Johnstona;
 Wilkołak – dramat psychologiczny i horror z 2018 roku w reżyserii Adriana Panka.

Literatura 
 Wilkołak – powieść Jonathana Maberry'ego z 2009

Zobacz też 
 Werwolf – ujednoznacznienie